Mondragone steht für
Mondragone (Kampanien) italienische Kleinstadt 
Villa Mondragone, tusculanisches Landhaus